Mârza se poate referi la:
Mârza, nume de familie
Mârza, sat din comuna Sălcuța, județul Dolj, România